Sciano può riferirsi a :
 Gorzone Sciano, anche detto semplicemente Sciano, frazione di Darfo Boario Terme in provincia di Brescia
 Sciano, frazione di Certaldo, in provincia di Firenze